Marshall County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Marshall County (Alabama)
 Marshall County (Illinois)
 Marshall County (Indiana)
 Marshall County (Iowa)
 Marshall County (Kansas)
 Marshall County (Kentucky)
 Marshall County (Minnesota)
 Marshall County (Mississippi)
 Marshall County (Oklahoma)
 Marshall County (South Dakota)
 Marshall County (Tennessee)
 Marshall County (West Virginia)